Amerikaans persoon 
 Douglas Ousterhout, chirurg
 John Ousterhout, natuurkundige en informaticus